Аляска, справжнє ім'я Марія Ольвідо Гара Хова (;  13 червня 1963, Мехіко, Мексика) — мексиканська співачка, модель.

Дискографія

Kaka de Luxe 
 Kaka de Luxe (1978)
 Kaka de Luxe/Paraíso (1982)
 Las canciones malditas (1983)

Alaska y Los Pegamoides 
 Grandes Éxitos (1982)
 Alaska y Los Pegamoides (1982)
 Llegando hasta el final (1982)
 Mundo Idómito (1998)

Alaska y Dinaram 
 Canciones Profanas (1983)
 Deseo carnal (1984)
 No es pecado (1986)
 Diez (1988)

Fangoria 
 Salto mortal (1991)
 Interferencias (1998)
 Una temporada en el infierno (1999)
 Naturaleza muerta (2001)
 Arquitectura efímera (2004)
 El extraño viaje (2006)
 Absolutamente (2009)
 El paso transcendental del vodevil a la astracanada (2010)
 Cuatricromía (2012)
 Canciones para robots romanticos (2016)

Примітки 

Мексиканські співачки
Виконавці іспанською мовою
Захисники прав тварин
Активісти ЛГБТ-руху в Іспанії
Мексиканські емігранти до Іспанії